3-й выпуск  Тура Пекина — шоссейной многодневной велогонки по дорогам  Китая в окрестностях её столицы Пекина. Гонка прошла с 11 по 15 октября 2013 года в рамках Мирового тура UCI 2013. Защищал звание победителя двукратный и единственный в истории победитель гонки — немец Тони Мартин. Победителем стал испанец Беньят Инчаусти из команды .

Гонка стала последней в карьере для итальянца Марко Пинотти и испанца Хуан Антонио Флечи. А также последней для двух команд — испанской  и нидерландской  прекративших своё существование.

Участники 
На старт вышли гонщики 19 команд с лицензиями UCI ProTeam, обязанных участвовать в этой гонке. Также организаторы выдали приглашение китайской проконтинентальной команде .

Маршрут
На гонке как и в прошлом году отсутствовала индивидуальная гонка. Зато добавилась дополнительная возможность для победы спринтеров и отрыва. Два этапа, включая 4-й с финишем в гору 1-й категории, были рассчитаны для чистых горняков. Заключительный этап как и в 2011 году был плоский и прошёл в центре Пекина.

Ход Гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 [https://web.archive.org/web/20141030101054/http://www.tourofbeijing.net/ Официальный сайт
 
 
 
 
 

2013 год в велоспорте
Спорт в Китае в 2013 году
Октябрь 2013 года